Кратер Омар Хайям () — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь персидского философа, математика, астронома и поэта Омара Хайяма (1048—1131) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Омар Хайям расположен в северо-западной части чаши кратера Почобут. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Зигмонди, прилегающий к нему на северо-западе; кратер Смолуховский на северо-востоке; кратер Канницаро на юге-юго-востоке и кратер Эллисон на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 68,6 км, глубина 2,8 км.

Кратер Омар Хайям образован двумя кратерами, меньший из которых перекрывает южную часть большего кратера. Вал большего северного кратера значительно сглажен, южная и восточная часть вала меньшего кратера четко очерчена. Дно чаши разделено на две части северной частью вала меньшего кратера, при этом северная часть чаши пересеченная, южная – сравнительно ровная.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны